

Patronyme 
 Michael Kasha (1920-2013), chimiste américain.

Toponyme 
 Kasha, commune de la République démocratique du Congo.

Autre 
 Loi de Kasha, principe photochimique formulé par Michael Kasha.
 Kasha, un yōkai japonais.

Voir aussi 
 kacha, bouillie de sarrasin, base de nombreux plats chauds et froids en Europe orientale et en Asie centrale.

Homonymie